Kazimierz Krawczyński, urzędnik podatkowy
 , dyplomata